Суперкубок Словенії з футболу 2014 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2014 року між чемпіоном Словенії Марибором та володарем кубка Словенії клубом Горіца.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Словенія
2014 у словенському спорті